Новый Юрт — название населённых пунктов в России:

 Новый Юрт — деревня в Моркинском районе Республики Марий Эл.
 Новый Юрт — до 1944 года название села Виноградное в Грознеском районе Чечни.